Johannes V. ist der Name folgender Personen:

Johannes V. (Papst) († 686), Papst
Johannes V. (Katholikos), von 897 bis 925 der Katholikos der Armenischen Apostolischen Kirche
Johannes V. (Byzanz) (1332–1391), byzantinischer Kaiser
Johannes V. Dressel († 1637), Abt von Ebrach
Johannes V. Krug (~1555–1613), Abt von Münsterschwarzach
Johannes V. Schwan († 1540), Stiftspropst von Heidenfeld